Areosa pode ser:

 Areosa - freguesia no concelho de Viana do Castelo, Portugal.
Areosa (Aguçadoura) - lugar na freguesia de Aguçadoura, concelho da Póvoa de Varzim, Portugal.
Areosa (Porto) - lugar na freguesia de Paranhos, concelho do Porto, Portugal.

Desambiguação